Ahmed Hamdy (1992-), nageur égyptien
Ahmed Hamdy (1998-), footballeur égyptien
Ahmed Hamdy (1929-1973), général, ingénieur et tireur sportif égyptien